Bełżec (vernietigingskamp)
 Bełżec (gemeente)
 Bełżec (plaats)